Finnhyttetjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Finnhyttetjärnen (Eda socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (5,45 ha)
Finnhyttetjärnen (Nordmarks socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,  (9,18 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn